

Населені пункти та їхні частини

 Ґоґолін — місто в Крапковицькому повіті Опольського воєводства
 Ґоґолін — гміна в Крапковицькому повіті Опольського воєводства
 Ґоґолін — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґоґолін — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґоґолін — село в гміні Садковиці Равського повіту Лодзинського воєводства
 Ґоґолін — частина села Лонке в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Гоголін

Примітки